La sureté (ou sûreté) aéroportuaire ou aérienne est la combinaison des mesures ainsi que des moyens humains et matériels visant à protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite premedité.

Notes et références

Voir aussi 
 Sureté
 Sécurité aérienne

Lien externe 

https://www.aerosureteconsulting.fr/formations/formation-surete/

Sécurité aérienne